Gumpengraben ist ein Gewässername:

 Gumpengraben (Grünbach), linker Zufluss des Grünbachs (zur Tauber) nach Schönfeld, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Gumpengraben (Lech), rechter Zufluss des rechten Zweigs des Lechs unterhalb der Lechstaustufe Kinsau gegenüber von Kinsau, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Gumpenbach